Никулинский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Никулинский сельсовет — Истринский район, Московская область (упразднён в 1954 году).
 Никулинский сельсовет — Лукояновский район, Нижегородская область (упразднён в 2009 году).
 Никулинский сельсовет — Татарский район, Новосибирская область.